Miejscowości w USA:
 Oriska – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Barnes
Gminy w USA:
 Oriska (ang. Oriska Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Barnes